Шарне́-ле-Мако́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний схід від Парижа, 115 км на південь від Діжона, 4 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3174 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 6744,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Шарне-ле-Макон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шарне-ле-Макон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара